Golan (: גולן) může být:

 Golanské výšiny – hebrejsky Ramat ha-Golan
 Muzeum památek Golan

izraelská osada
 Merom Golan
 Ne'ot Golan
 Ša'ar ha-Golan

příjmení osob
 Er'ela Golan (1945) – izraelská politička
 Jicchak Golan (1912–1991) – izraelský politik
 Menachem Golan (1929–2014) – izraelský režisér, producent a scenárista

jiný význam
 Oblastní rada Golan – administrativní část izraelského distriktu Sever, která zahrnuje izraelské osady na Golanských výšinách

Rozcestníky - příjmení
Židovská příjmení